iPhone SE ist der Name folgender iPhone-Modelle:

 iPhone SE (1. Generation) (2016)
 iPhone SE (2. Generation) (2020)
 iPhone SE (3. Generation) (2022)